Folkomröstningen om införande av euron kan syfta på:

Folkomröstningen om införande av euron (Danmark).
Folkomröstningen om införande av euron (Sverige).